Plaats in Indonesië
 Sumurlaban (Angsana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sumurlaban (Tirtajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java